Зино́вий Ше́ндерович (Шендрович) Толкачёв (12 (25) февраля 1903, Щедрин, Минская губерния — 30 августа 1977, Киев) — советский украинский художник.

Уже до начала Великой Отечественной войны был очень известным художником, работы которого экспонировались в большинстве городов Украины, в Москве, Ленинграде, Праге, Варшаве, Венеции, Филадельфии, Копенгагене, Амстердаме. Работы так же хранились в ведущих музеях СССР, Европы и Америки. Альбомы его работ продавались по $1000—1500 за штуку. В дальнейшем он притеснялся по надуманному обвинению в «космополитизме».

Биография 
Зиновий Толкачев родился в еврейской земледельческой колонии Щедрин Бобруйского уезда Минской губернии. 1909—1919 После окончания ремесленного отделения киевского казенного еврейского училища полгода учился в художественной школе. В связи с тяжелым материальным положением Толкачев был вынужден оставить школу и начать работать учеником у мастера по росписи вывесок. Позже он работал в «живописной артели» Манна, где рисовал киноафиши.

В 1919 году вступил в ряды украинских комсомольцев. В 1920 году приезжает в Москву учиться у художников Осмеркина и Кончаловского. В 1920 году возвращается в Киев, становится заведующим политпросветом Подольского, а затем Шулявского райкомов комсомола. В 1924—1927 годах служит в Красной Армии. С 1928 по 1930 год преподает в Киевском художественном институте. Перед началом Великой Отечественной войны приглашён на должность декана в Киевском художественном институте.
Во время войны — освобождал Освенцим и Майданек

Увиденное в концлагерях глубоко потрясло художника и он написал серии картин «Майданек», «Освенцим» и «Цветы Освенцима». От имени польского правительства альбомы «Майданек» и «Цветы Освенцима» были разосланы главам стран антигитлеровской коалиции, министрам союзных государств и военачальникам. В период 1950—1960 годов работы Толкачева были объявлены «сионистко-религиозными», его творчество названо «глубоко порочным», а сам он заклеймен как «воплощение безродного космополитизма и буржуазного национализма». В дальнейшем он продолжал иллюстрировать книги, писать портреты и картины на тему лагерей смерти.

В 1977 году Толкачев скончался в Киеве.

Работы 
 Выставка работ Толкачёва на тему смерти В. И. Ленина «Великая скорбь» в Киеве и в Москве. (1929)
 В Варшаве выходят в свет альбомы «Майданек» и «Цветы Аушвица» (1944—1946)
 Проект мемориала в память трагедии в Бабьем Яре. Три варианта. В соавторстве с архитектором И. Ю. Каракисом, скульпторами Я. С. Ражбой и Е. Жовнировским (1966)
 Выставка работ посвящённая Шолом-Алейхему

Выставки 
 1928—1931 — выставки в Киеве и Москве «Великая скорбь».
 1939 — выставка серии работ «Местечко» (по мотивам творчества Шолом-Алейхема).
 1945—1946 — участие в выставках в городах Польши (Люблин, Жешув, Краков, Катовице, Лодзь, Варшава).
 24 февраля 2000 — персональная выставка в здании Музея искусств мемориального комплекса «Яд ва-Шем».
 2011 — персональная выставка «Забвению не подлежит» в Харьковском Музее Холокоста.

Литература 
 Толкачёв Зиновий Шендрович. Выставка произведении. Киев. 1983. Зиновий Толкачев, 1903—1977 : Кат. выст. произведений / [Авт. вступ. ст. Л. Владич]. — Киев : Союз художников Украины, 1983. — 64 с, ил.;
 Зиновий Толкачов. Каталог живописи и графики. (на украинском языке)

Примечания

Ссылки 
 Биография Зиновия Толкачёва
 Выставка работ Зиновия Толкочёва
 Выставка Зиновия Толкачёва «Рядовой Толкачев у ворот ада»
 Зиновий Толкачёв — традиционный и неизвестный
 65-летию Победы посвящается: Выставка «Рядовой Толкачёв: у ворот ада»
 Рядовой Толкачев: у ворот ада
 Альбом Зиновия Толкачёва вышел в Украине
 Зиновий Толкачёв и его альбом
 
 Выставка художников-фронтовиков «И все-таки мы победили»
 Александра Подопригора. Незабываемое
 Работы Зиновия Толкачева, подаренные Виктору Некрасову
 Виктор Некрасов «Листки из блокнота»

Художники по алфавиту
Преподаватели вузов Киева
Градостроители СССР
Художники Киева
Художники СССР
Художники Украины
Жертвы борьбы с космополитизмом
Жители дома «Ролит»
Персоналии:Холокост в искусстве